Змагання зі спринту в рамках Кубка світу з біатлону 2013-14 розпочалися 29 листопада 2013 у шведському Естерсунді й завершаться 20 березня 2014 Холменколлені. Володаркою малого кришталевого глобусу попереднього сезону була Тура Бергер із Норвегії.

Формат змагань 
Спринтерська гонка проводиться на дистанції 7,5 км з двома стрільбами: спочатку лежачи, потім стоячи. На кожній стрільбі спортсменка повинна розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень вона пробігає штрафне коло 150 м завдовжки. Старт гонки роздільний, біатлоністки стартують через 30 секунд.

Призери сезону 2012–13

Призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2013-14
2013 у біатлоні
2014 у біатлоні